Grenztruppe kann bezeichnen:

 Grenztruppen der DDR
 Grenztruppen der UdSSR
 Grenztruppen Russlands

siehe auch Grenzschutz